Доуи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доуи, Джон Александр (1847—1907) — популярный евангелистский проповедник и общественный деятель.
 Доуи, Маррей (1926—2021) — канадский хоккеист, Олимпийский чемпион 1948 года.
 Доуи, Мэни Мюриэл (1867—1945) — британская писательница шотландского происхождения, путешественница. См. также 
 Дауи, Иан (; род. 1965) — северо-ирландский футболист, тренер.